Emil Ohly ist der Name folgender Personen:

* Emil Ohly (1830–1888), deutscher evangelischer Theologe 
 Emil Ohly (1885–1944), deutscher evangelischer Theologe